Шампионска лига 1996/97 е 5-ото издание под това наименование на най-престижния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 42-рото от началото.

В това издание отново не участват всички записани национални шампиони, тъй като поради нарастващия брой от членове УЕФА решава да изпрати отборите от стоящите по-ниско в петгодишната ранглиста страни в турнира за Купата на УЕФА 1996/97. Ето защо в този сезон участват само 24 отбора, включително и носителят на трофея Ювентус. За Италия, освен торинския клуб, участва и настоящият шампион Милан. За пръв път отпадналите от квалификационния кръг отбори продължават участието си в първия кръг на Купата на УЕФА.

Финалът се играе на 28 май 1997 г. на Олимпиащадион в Мюнхен.

Квалификационен кръг 
Срещите се играят на 3 и 21 август 1996 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 1996/97.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Четвъртфинал 
Срещите се играят на 5 и 19 март 1997 г.

Полуфинал 
Срещите се играят на 9 и 23 април 1997 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1996/97
 Купа на УЕФА 1996/97

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 1996/97
 Детайли на мачовете за сезон 1996/97 в rsssf.com

Европейска шампионска лига